Архиепископ Иероним II (, в миру Иоа́ннис Лиа́пис, ; ) — епископ Элладской православной церкви; с 16 февраля 2008 года — архиепископ Афинский и всея Эллады, предстоятель Элладской православной церкви.

Биография 
Учился на философском и богословском факультетах Афинского университета, который окончил в 1967 году, а затем был аспирантом в Грацском, Регенсбургском и Мюнхенском университетах.

В 1967 году был рукоположён в сан пресвитера и назначен протосинкеллом Фивской и Левадийской митрополии (1967—1978). С 1971 по 1977 год был настоятелем монастырей Преображенского Сагмата и преподобного Луки (1977—1981). С 1978 по 1981 год был генеральным секретарём Священного синода Элладской православной церкви.

Хиротонисан во епископа 4 октября 1981 года. До избрания архиепископом был митрополитом Фивейским и Левадийским (епархия находится в его родной Беотии). Баллотировался в Архиепископы в 1998, но уступил Христодулу. После кончины Христодула избран Архиепископом 7 февраля 2008 во втором туре голосования архиереев, проходившем в Благовещенском кафедральном соборе города Афин.

Автор монографии «Средневековые памятники Эвбеи» (1970, премия Афинской академии наук).

Является также медиком: почётный доктор медицинского факультета университета Крайова и президент Греческого кардиологического общества.

16 февраля 2008 года в Благовещенском кафедральном соборе Афин состоялась интронизация Иеронима II. Во время службы местоблюститель Архиепископского престола митрополит Каристийский Серафим передал новому Архиепископу жезл — символ власти первоиерарха Элладской Церкви.

23 ноября 2019 года официально заявил о желании уйти на покой.

Отношения с прочими поместными церквами 
7 февраля 2008 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II поздравил митрополита Фивейского и Левадийского Иеронима с избранием на Афинский архиепископский престол и выразил уверенность в продолжении дружеских отношений между двумя церквами; 16 февраля патриарх Алексий II направил послание по случаю его интронизации.

В ходе своего визита в Константинопольский патриархат в мае 2008 года архиепископ Иероним сделал ряд заявлений, которые некоторые обозреватели расценили как готовность к отказу от ряда автокефальных прав Элладской церкви.

В октябре 2019 года Иероним II направил мирную грамоту предстоятелю неканонической с точки зрения Московского патриархата церкви Украины (ПЦУ) Митрополиту Епифанию, в которой заявил об официальном признании этой структуры. В ответ на это Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с архиепископом Афинским с 3 ноября 2019 года.

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого I степени (Украина, 27 июля 2013 года) — за выдающуюся церковную деятельность, направленную на подъём авторитета православия в мире, и по случаю празднования на Украине 1025-летия крещения Киевской Руси
 Орден князя Ярослава Мудрого III степени (Украина, 2008)
 Золотая звезда ордена Антиохийской православной церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла (2011)
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира I степени (Русская православная церковь, 2012 год)
 Орден Святого царя Константина (Сербская православная церковь, 2013 год)

Примечания

Ссылки 
 Новым Предстоятелем Элладской Церкви избран митрополит Фивейский и Левадийский Иероним. Информационное сообщение и Биографическая справка РИА «Новости» // Патриархия.ru, 7 февраля 2008 г.
 Избран новый предстоятель Элладской православной церкви // NEWSru.com, 7 февраля 2008 г.
 Блаженнейший Архиепископ Иероним положил начало изменениям в жизни Элладской православной церкви // Pravoslavie.ru, 18 марта 2008 г.
 Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним: Быть едиными во Христе

Выпускники вузов Греции
Предстоятели Элладской православной церкви